Shane Murrey Endicott (né le  à Saskatoon au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il attaque sa carrière en 1997 dans la Ligue de hockey de l'Ouest en jouant pour les Thunderbirds de Seattle. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en , en . Il a disputé avec cette équipe 45 matchs de LNH à ce jour au cours des saisons 2001-2002 et 2005-2006. De 2001 à 2006, il joue également avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine de hockey. Lors de la saison 2006-2007, il joue successivement pour les Admirals de Milwaukee, les Pirates de Portland et enfin les Stars de l'Iowa.

Après cette saison, il rejoint les Oji Eagles au Japon.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1998-1999 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 72 || 13 || 26 || 39 || 27 || 11 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1999-2000 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 70 || 23 || 32 || 55 || 62 || 7 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
|2000-2001 || Thunderbirds de Seattle ||LHOu || 72 || 36 || 43 || 79 || 86 || 9 || 4 || 5 || 9 || 12
|-
|2001-2002 || Penguins de WBS || LAH || 63 || 19 || 20 || 39 || 46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Penguins de WBS || LAH || 74 || 13 || 26 || 39 || 68 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2003-2004 || Penguins de WBS || LAH || 79 || 17 || 22 || 39 || 68 || 24 || 8 || 4 || 12 || 2
|-
|2004-2005 || Penguins de WBS || LAH || 68 || 24 || 23 || 47 || 89 || 11 || 2 || 2 || 4 || 31
|-
|2005-2006 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 41 || 1 || 1 || 2 || 43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Penguins de WBS || LAH || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || 10 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|rowspan="3"| 2006-2007|| Admirals de Milwaukee|| LAH || 26 || 1 || 2 || 3 || 18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Pirates de Portland|| LAH || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Stars de l'Iowa|| LAH || 21 || 3 || 6 || 9 || 12  || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2007-2008 ||Oji Eagles ||Asia League ||30 ||13 ||22 ||35 ||70 ||9 ||6 ||5 ||11 ||16
|-
|2008-2009 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||26 ||23 ||49 ||55 ||4 ||0 ||1 ||1 ||35
|-
| 2009-2010 || EV Ravensburg|| 2.bundesliga || 43|| 14|| 29|| 43|| 80|| 10|| 3|| 7|| 10|| 37
|-
| 2010-2011 ||SG Pontebba || Série A || 40|| 13|| 26|| 39|| 32|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0

| 45 || 1 || 2 || 3 || 47 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1981
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Oji Eagles
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur de la SG Pontebba
Attaquant de hockey sur glace